Манга де Клаво има више значења:

 Манга де Клаво (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Манга де Клаво (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику